Шамиль-Хутор () — хутор в Веденском районе Чеченской республики. Неподалеку от Ведено основано село Шамиль-Хутор, названное в честь богослова Шамиля Каратаева.

География 
Село расположено берегу р. Ахкичу, на окраине с. Ведено.

Ближайшие населенные пункты: на северо-западе Эшельхатой и Элистанжи, на юго-западе Зиверх, на юго-востоке Харачой.

Примечания 

Населённые пункты Веденского района